Костекский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Хасавюртовском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Костек.

Населённые пункты 
На территории сельсовета находятся населённые пункты:
 село Костек
 село Лаклакюрт
 село Пятилетка

Население 

В 2010 году в сельском поселении проживало 5912 человек (4,2 % населения района).

Примечания 

Сельские поселения Дагестана
Муниципальные образования Хасавюртовского района